Sahand (perz. سهند) se može odnositi na:
 Sahand, planina na sjeverozapadu Irana
 Sahand (brana), brana na padinama istoimene planine
 Sahand (Tabriz), satelitski grad uz Tabriz
 F-74 Sahand, bivša iranska fregata
 F-78 Sahand, iranska fregata u izgradnji
 TV Sahand, iranska televizijska kuća
 Tehnološko sveučilište Sahand, obrazovna institucija u Tabrizu